Als Brückenstreit sind folgende Ereignisse bekannt geworden:
 der Salzburger Brückenstreit in den 1890er Jahren um die Lehener Brücke (Erzherzog-Ludwig-Viktor-Brücke)
 der Cölner Brückenstreit in den Jahren 1912–1914 um die Deutzer Brücke
 der zweite Kölner Brückenstreit (unter Beteiligung des späteren Bundeskanzlers Konrad Adenauer) im Jahr 1927 um die Mülheimer Brücke
der Dresdner Brückenstreit ab Mitte der 1990er Jahre bis 2013 um die Waldschlößchenbrücke